El Rubí kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Rubí, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, ort, 
 El Rubí, Minatitlán, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar